Condado de Pope es el nombre de 3 condados de los Estados Unidos:

 Condado de Pope: Condado de Arkansas.
 Condado de Pope: Condado de Illinois.
 Condado de Pope: Condado de Minnesota.